Die tundrajukagirische Sprache (auch Nordjukagirisch; Eigenbezeichnung: wadul) ist eine von nur zwei heute noch gesprochenen jukagirischen Sprachen. Sie wird heute nur noch von ca. 60 meist älteren Jukagiren in Nordostsibirien gesprochen. Während sie früher in der gesamten Tundra des Ostsibirischen Tieflands gesprochen wurde, leben ihre Sprecher heute zu einem großen Teil in der an der Alaseja gelegenen Ortschaft Andrjuschkino, wo die Sprache auch in der örtlichen Schule unterrichtet wird.

Orthographie 
Erst im Jahr 1987 wurde die tundrajukagirische Sprache vom Linguisten und Muttersprachler Gawriil Nikolajewitsch Kurilow verschriftlicht. Das tundrajukagirische Alphabet umfasst 39 Buchstaben und basiert weitgehend auf dem kyrillischen Alphabet der russischen Sprache, verwendet allerdings drei Sonderzeichen (Ҕҕ, Ҥҥ und Өө), die aus dem kyrillischen Alphabet der jakutischen Sprache entnommen wurden.

Phonologie

Vokale

Konsonanten 

¹Der stimmhafte uvulare Frikativ  wird nach  als Plosiv  realisiert.

Phonotaktik 
Die Silbenstruktur lautet CVC, somit können am Anfang und Ende eines Wortes maximal ein Konsonant stehen, in der Mitte jedoch maximal zwei.

Literatur 
 Elena Maslova: Tundra Yukaghir. LINCOM, München 2003, ISBN 978-3-89-586792-7.
 Mark Schmalz: Aspects of the grammar of Tundra Yukaghir. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2013.

Weblinks 
 Elena Maslovas Seiten über die jukagirischen Sprachen
 Linksammlung zahlreicher Publikation über und auf Jukagirisch
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf Tundrajukagirisch
 Die Poesie der Jukagiren (übersetzt ins Englische)

Paläosibirische Sprachen
Bedrohte Sprache